
Termin -{CCA}- ima više značenja.

 Genetički kod za prolin
 Kanonička korelacija, statistička analiza